Scopelarchus är ett släkte av fiskar. Scopelarchus ingår i familjen Scopelarchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Laxtobisartade fiskar
Scopelarchus